Эбрали́дзе, также Ебрали́дзе () — грузинская фамилия. В переводе на русский означает «сын еврея».

 Известные носители
 Эбралидзе, Автандил (род. 1991) — грузинский футболист.
 Эбралидзе, Александр Иосифович (род. 1955) — российский бизнесмен, меценат, президент Всемирного конгресса народов Грузии.
 Эбралидзе, Арчил Силованович (1908—1960) — советский шахматист.
 Эбралидзе, Зорбег Капитонович (род. 1944) — советский футболист; тренер.
 Эбралидзе, Марико (род. 1984) — грузинская певица.
 Эбралидзе, Резо Семёнович (1921—1980) — грузинский драматург и киносценарист.
 Эбралидзе, Севериан Платонович (1915—1982) — Герой Социалистического Труда.